Міста Західнопоморського воєводства Польщі:

З
Західнопоморське воєводство